João Ribeiro de Almeida, segundo barão de Ribeiro de Almeida, (Rio de Janeiro, 16 de maio de 1829 —) foi um médico e militar brasileiro.

Filho de Bernardino de Souza Reis e Almeida e Anna Maria de Freitas e Almeida, formou-se em Letras pelo colégio Pedro II e depois em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1851. Ainda estudante, em 1850, participou da campanha de combate à epidemia de febre amarela.

Em 1852 entrou para a marinha, no corpo de saúde, tendo participado da Guerra do Paraguai.

Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Referências 
 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 1898.

Barões de Ribeiro de Almeida
Militares do Rio de Janeiro
Médicos do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Alunos do Colégio Pedro II